Hundskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hundskär, Nagu, Åboland, 
 Hundskär, en del av Kuggskär (vid Örö, Kimitoön), Åboland, 
 Hundskär, Borgå, Nyland,

Åland 

 Hundskär (Kökar, Åland), 
 Hundskär (Kumlinge, Åland), 
 Hundskär (Brändö, Åland),

Se även
Lilla Hundskär
Stora Hundskär